Zabrze Północ – nieczynna stacja kolejowa w Zabrzu, w woj. śląskim, w Polsce.

Linki zewnętrzne 
 

Stacje i przystanki kolejowe w Zabrzu